Nicola De Martino – vescovo cattolico italiano
 Nicola Antonio De Martino – matematico italiano